Метов, Кай (род. 1964) — российский автор-исполнитель и композитор.
 Метова, Мерка (род. 1959) — серболужицкая писательница.